

Топоніми 
Села:
 Довжик — Житомирська область, Житомирський район
 Довжик — Полтавська область, Зіньківський район
 Довжик — Сумська область, Липоводолинський район
 Довжик — Сумська область, Охтирський район
 Довжик — Сумська область, Ямпільський район
 Довжик — Харківська область, Валківський район
 Довжик — Харківська область, Золочівський район
 Довжик — Чернігівська область, Семенівський район
 Довжик — Чернігівська область, Чернігівський район
Селища:
 Довжик — Чернігівська область, Корюківський район
Річка:
 Довжик — річка в Україні, притока Великої Кам'янки
 Довжик — річка в Україні, притока Закобильні (басейн Дніпра)
Природно-заповідний фонд:
 «Довжик» — заповідне урочище місцевого значення у Городищенському районі Черкаської області.
 «Довжик» — заповідне урочище місцевого значення у Валківському районі Харківської області.

Інше 
 Довжик — знаряддя в соколярстві.